Надя Салерно-Зонненберг (; род. 10 января 1961, Рим) — американская скрипачка итальянского происхождения.

Биография 
Переехала вместе с родителями в США в восьмилетнем возрасте, выросла в Нью-Джерси. Училась в Кёртисовском институте у Яши Бродского, затем в Джульярдской школе музыки у Дороти Делэй. В 1981 году стала самой юной за всю историю победительницей Наумбурговского конкурса молодых исполнителей. В 1999 году удостоена престижной Премии Эвери Фишера.

Наряду с чисто академическим репертуаром (среди записей Салерно-Зонненберг — «Времена года» Вивальди, концерты Мендельсона, Брамса, Массне, Сибелиуса, Шостаковича, Барбера и др.) скрипачка охотно выступает с более лёгкими произведениями, участвует в телевизионных шоу и т. п.

В 1989 году Салерно-Зонненберг опубликовала автобиографическую книгу для детей ().

Ссылки 
 Официальный сайт 

Выпускники Кёртисовского института музыки
Академические музыканты США
Исполнители EMI Classics и Virgin Classics